Le mot camaïeu  peut se référer à :
 un camaïeu, en peinture ;
 le camaïeu, un procédé de gravure sur bois ;
 Camaïeu, une ancienne enseigne de prêt-à-porter.